Toponímia:
 Norton (Massachusetts)
 Norton (Ohio)
 Norton (Kansas)
 Norton (Vermont)
 Biografies:
 Edward Norton (Boston, 1969), actor, productor i director de cinema estatunidenc
 Museu Norton Simon, museu privat dels Estats Units a Pasadena, Califòrnia
 Informàtica:
 Norton Commander, gestor de fitxers per a PC de la dècada del 1980
 Norton Internet Security, programa informàtic que proporciona prevenció i eliminació de malware
 Motociclisme:
 Allen Norton (motocicleta), empresa britànica fabricant de rèpliques de les Norton Manx
 Norton Motorcycle Company, empresa britànica fabricant de motocicletes fundada el 1898
 Norton-Villiers, empresa fabricant de motocicletes anglesa, activa entre 1966 i 1972
 Norton Villiers Triumph (NVT), empresa fabricant de motocicletes anglesa, activa entre 1973 i 1978
 Miscel·lània:
 Teorema de Norton